Callan steht für:

 Callan, Stadt in Irland
 Mount Callan, Berg in Irland
 Callan (Fernsehserie), britische TV-Serie
 Callan (Film), auf der Serie basierender Film

Callan ist der Familienname folgender Personen:
 Cecile Callan (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Clair Armstrong Callan (1920–2005), US-amerikanischer Politiker
 Colm Callan (* 1923), irischer Rugbyspieler
 Curtis Callan (* 1942), US-amerikanischer Physiker
 Frank Callan († 2016), englischer Snookertrainer und -spieler
 Jonathan Callan (* 1961), englischer Künstler
 K. Callan (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Michael Callan (1935–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Callan (1799–1864), irischer Physiker

Callan ist der Vorname der folgenden Personen:
 Callan Mulvey (* 1975), australischer Schauspieler

Siehe auch:
 Callanetics, von Callan Pinckney entworfenes Gymnastik-Programm
 Callan-Methode, eine Methode für das Lehren der englischen Sprache
 Callan-Symanzik-Gleichung, von C. Callan und K. Symanzik entwickelte Gleichung
 Kostas Georgiou, unter dem Namen „Colonel Callan“ bekannt gewordener zypriotischer Söldner
 Calan
 Kallan
 Callen